De Open Franse Tenniskampioenschappen in 2006 bij de mannen werden voor de 105e keer gehouden. De Spanjaard Rafael Nadal versloeg de Zwitser Roger Federer 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) in de finale.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Finalerondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2006